

Astronomia 
 Poe – cratere sulla superficie di Mercurio
 17427 Poe – asteroide della fascia principale

Cinema 
Poe – film televisivo del 2011 diretto da Alex Graves
Poe – film del 2012 diretto da Francis Xavier

Codici 
 POE – codice aeroportuale IATA del Fort Polk Army Air Field di Fort Polk (Stati Uniti)
 poe – codice ISO 639-3 della lingua popoloca di San Juan Atzingo

Geografia 
Canada
 Poe – comunità non incorporata della contea di Beaver, nell'Alberta
Stati Uniti d'America
 Poe – comunità non incorporata della contea di Butte, in California
 Poe – comunità non incorporata della contea di Allen, nell'Indiana
 Poe – comunità non incorporata della contea di Nicholas, nella Virginia Occidentale

Musica 
 Poe – cantante, cantautrice e produttrice discografica statunitense
 Poe – album di Eric Woolfson del 2003
 E.A.Poe – gruppo rock progressivo italiano
 Larkin Poe – gruppo roots rock e blues statunitense

Personaggi immaginari 
 Poe – personaggio della serie televisiva animata Ruby Gloom
 Poe – nemico nella serie di videogiochi The Legend of Zelda
 Arthur Poe – personaggio di Una serie di sfortunati eventi di Lemony Snicket
 Cameron Poe – personaggio del film Con Air
 Madeline Poe – personaggio della serie televisiva Shark - Giustizia a tutti i costi

Persone 
 Amos Poe (1950) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Donald Poe Galloway (1937-2009) – attore statunitense
 Dontari Poe (1990) – giocatore di football americano statunitense
 Edgar Allan Poe (1809-1849) – scrittore e poeta statunitense
 Elizabeth Arnold Hopkins Poe (1787-1811) – attrice inglese, madre di Edgar Allan Poe
 Fernando Poe (1916-1951) – attore, regista e produttore cinematografico filippino
 Fernando Poe Jr. (1939-2004) – attore, regista e politico filippino
 Grace Poe (1968) – politica filippina
 James Poe (1921-1980) – sceneggiatore statunitense
 Lovi Poe (1989) – attrice, cantante e modella filippina
 Lugné-Poe, all'anagrafe Aurélien Marie Lugné (1869-1940) – attore teatrale, regista teatrale e impresario francese
 Richard Poe (1946) – attore statunitense
 Lloyd Theodore "Ted" Poe (1948) – politico statunitense
 Tony Poe, all'anagrafe Anthony Alexander Poshepny (1924-2003) – ufficiale paramilitare statunitense della CIA
 Virginia Eliza Clemm Poe (1822-1847) – cugina e moglie di Edgar Allan Poe
 William Henry Leonard Poe, noto come Henry Poe (1807-1831) – marinaio e poeta dilettante statunitense, fratello maggiore di Edgar Allan Poe

Sigle 
 Path of Exile – videogioco Action RPG
 Piccolo operatore economico – termine utilizzato in ambito bancario, si tratta di imprese con fatturato inferiore ai 2,5 milioni di euro e/o con meno di 10 addetti
 Post-Occupancy Evaluation – Valutazione post occupativa (o abitativa), un metodo di valutazione degli spazi costruiti
 Power over Ethernet – tecnologia utilizzata per alimentare piccole apparecchiature informatiche utilizzando lo stesso cavo che le collega alla rete dati

Altro 
 Phineas Poe – serie letteraria di Will Christopher Baer